Delago ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Delago (1904–?), italienischer Skilangläufer
 Hermann Delago (1875–1962), österreichischer Alpinist
 Manu Delago (* 1984), österreichischer Musiker
 Maria Delago (1902–1979), Südtiroler Bildhauerin und Radiererin
 Nadia Delago (* 1997), italienische Skirennläuferin
 Nicol Delago (* 1996), italienische Skirennläuferin